И́да (ИДА, IDA) может означать:

  — имя, список тёзок.
 «Ида» — польский драматический фильм режиссёра Павла Павликовского 2013 года.
 «Ида» — одиннадцатый по счёту тропический циклон, девятый шторм и третий по счёту ураган в 2009 году.
 Ида — нимфа, эпоним одной из гор Ида. См. также .
 Ида — канал Нади для прохождения энерги прана.
 Ида — единственный известный науке экземпляр ископаемого Darwinius masillae.
 (243) Ида — астероид.

Топоним 
 Ида — посёлок в Бабушкинском районе Вологодской области России.
 Ида — посёлок в Боханском районе Иркутской области России.
 Ида — город в Нигерии.
 Ида — гора на острове Крит.
 Ида — горный массив в Малой Азии.
 Ида — река в Сибири, приток Ангары.
 Ида — река в России, протекает в Вологодской и Костромской области.
 Ида — река в Словакии, приток Бодвы.
 Ида — станция ведомственной Монзенской железной дороги.
 Ида-Вирумаа — преимущественно русскоязычный уезд (мааконд) на северо-востоке Эстонии.

Аббревиатура 
 ИДА — изолирующий дыхательный аппарат.
 IDA (англ. Interactive DisAssembler) — интерактивный дизассемблер.
 IDA (Internet Download Accelerator, он же — Download Master) — менеджер закачек.

См. также 
 «Ида и Олива» — французская эпическая поэма XIII века из цикла о Гуоне Бордосском.
 «Принцесса Ида» (1884) — комическая опера Гилберта и Салливана.
 Иды